Norman Finkelstein
5706 Finkelstein
Diagrama de Finkelstein
Louis Finkelstein
Reação de Finkelstein
Teste de Finkelstein

Desambiguações de sobrenomes